Reptielen en wat er op lijkt
 Reptiliomorpha, de clade die de basale reptielen, de huidige reptielen en de zoogdieren omvat
 Reptilian, antropomorfe reptielachtige in verhalen en complottheorieën